Verdon steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Verdon, Fluss mit der Verdonschlucht
 Verdon (Dordogne), Gemeinde im Département Dordogne
 Verdon (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Le Verdon-sur-Mer, Gemeinde im Département Gironde

in anderen Ländern:
 Verdon (South Dakota), Ort im Brown County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Verdon ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram de Verdon († 1192), anglonormannischer Adliger und Richter
 Gwen Verdon (1925–2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Isabel de Verdon (1317–1349), englische Adlige
 John de Verdon († 1274), englischer Adliger
 Nicholas de Verdon († 1231), anglo-irischer Adliger
 Olivier Verdon (* 1995), beninischer Fußballspieler
 Philip Verdon (1886–1960), britischer Ruderer
 Rose de Verdon († 1246/1247), anglo-irische Adlige, siehe Rohese de Verdon
 Theobald de Verdon, 1. Baron Verdon († 1309), anglo-irischer Adliger
 Theobald de Verdon, 2. Baron Verdon (1278–1316), englischer Adliger
 Vivienne Verdon-Roe, englische Filmproduzentin